

Patronyme 

 Aloysius Doyle (1820-1908), religieuse et infirmière irlandaise ;
 Andrew Doyle, un comédien, dramaturge, journaliste et satiriste politique anglais ;
 Anna Doyle Wheeler (1780-1848,), écrivain, militante des droits des femmes et de la contraception ;
 Anthony Doyle (né en 1958), coureur cycliste britannique ;
 Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), écrivain écossais ;
 Arthur Doyle (1944-2014), saxophoniste et flûtiste de free jazz américain ;
 Avril Doyle (née en 1949), femme politique irlandaise ;
  ;
 Charles Altamont Doyle (1832-1893), peintre britannique, père du précédent ;
 Charles Hastings Doyle (1804-1883), militaire britannique ;
 Christopher Doyle (né en 1952), directeur de la photographie australien ;
 Dan Doyle (1864-1918), footballeur écossais ;
 David Doyle (1929-1997), acteur américain ;
 David Doyle, premier deemster de l'île de Man depuis  ;
 Francis Hastings Doyle (1810-1888), poète anglais ;
 Iretiola Doyle (née en 1967), nom de scène de l'actrice nigériane ;
 Jack Doyle (né en 1990), joueur américain de football américain ;
 Jim Doyle (né en 1945), homme politique américain ;
  ;
 Johnny Doyle (1951-1981), footballeur écossais ;
 Kevin Doyle (né en 1961), acteur britannique ; 
 Kevin Doyle (né en 1983), footballeur irlandais ;
 Loretta Doyle (née en 1963), judokate britannique ;
 Louis Doyle, acteur britannique ;
 Matt Doyle, (né en 1958), joueur irlandais de tennis ;
 Maxine Doyle (1915-1973), actrice américaine ;
 Michael Doyle (né en 1948), expert américain en relations internationales ;
 Michael Doyle (né en 1981), joueur de football professionnel irlandais ;
 Nathan Doyle (né en 1987), footballeur anglais ;
 Norman Doyle (né en 1945), homme politique canadien ;
 Patrick Doyle (né en 1953), compositeur britannique ;
  ; ;
 Richard Doyle (1824-1883), illustrateur ;
 Roddy Doyle (né en 1958), écrivain irlandais ;

personnage de fiction
 Allen Francis Doyle, un personnage de la série télévisée Angel.

Prénom

Toponyme 

 Doyle, une census-designated place située en Californie ;
 Doyle, une municipalité située dans le comté de White au Tennessee ;
 Doyle, une census-designated place située au Texas.

Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin